Ivan Ljubičić (1979. március 19. –) horvát hivatásos teniszező. Eddigi legnagyobb eredményei az athéni olimpián szerzett bronzérem párosban, Mario Ančićcsal, és a 2005-ös Davis-kupa megnyerése. Játékában erős szervái és alapvonal-játéka dominál, eddigi legjobb eredményeit fedett pályás versenyeken érte el. Jelenleg ő az ATP Játékosszervezetének az elnöke.

ATP győzelmei(9)

Elvesztett döntői(12)

További információk 
 
 Hivatalos honlapja

Horvát teniszezők
Horvát olimpiai bronzérmesek
1979-ben született személyek
Élő személyek